

Магадеєво — присілок, Бурзянський район, Башкортостан
 Магадеєво — присілок, Уйський район, Челябінська область